Marc Durand peut désigner :
 Marc Durand (né en 1964), journaliste sportif québécois.
 Marc Durand (né en 1949), pianiste canadien.

Voir aussi